Со́льберг (, , ) — фамилия.

Известные носители 
 Сольберг, Аре (род. 1969) — датский кёрлингист и тренер
 Сольберг, Магнар (род. 1937) — норвежский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион.
 Сольберг, Ноам (, род. 1962) — израильский юрист.
 Сольберг, Петтер (род. 1974) — норвежский раллийный автогонщик.
 Сольберг, Хеннинг (, род. 1973) — норвежский раллийный автогонщик.
 Сольберг, Харальд Оскар (, 1869—1935) — норвежский художник-пейзажист.

См. также 
 Зальберг